Der englische Begriff Bloodwood ist die Bezeichnung für verschiedene Baum- und Holzarten, deren Holz, die Borke, Rinde oder das Holzexsudat an rotes Blut erinnert. Meistens wird darunter das rötliche Holz des Blutholzbaumes oder jenes von Brosimum rubescens und von verschiedenen Corymbia-Arten verstanden. Der analoge Deutsche Begriff zu Bloodwood, Blutholz, wird hier nicht immer synonym übertragen bzw. ist nicht immer geläufig.

Arten, die mit Bloodwood oder Blutholz bezeichnet werden, sind:
 Baloghia inophylla (Brush or Scrub bloodwood), Baloghia marmorata (Marbled bloodwood), Baloghia parviflora (Small-flowered bloodwood)
 Brosimum rubescens (Bloodwood, Blutholz), ein Baum aus Zentral- und Südamerika
 Einige Myrtengewächse aus der Gattung Corymbia aus Australien, die früher zur Gattung der Eukalypten gehörten (Bloodwood, Blutholz), weil aus den verletzten Bäumen ein rotes Exsudat (Kino) austritt; Corymbia gummifera (Red bloodwood), Corymbia intermedia (Pink bloodwood), Corymbia ptychocarpa (Swamp and Spring bloodwood), Corymbia opaca (Desert bloodwood), Corymbia eximia (Yellow bloodwood) etc.
 Casuarina equisetifolia (Bloodwood)
 Cyrilla racemiflora (Bloodwood)
 Gordonia haematoxylon (Bloodwood), ein Baum aus Jamaica
 Haematoxylum campechianum (Bloodwood, Bluewood, Blut- oder Blauholz)
  Lagerstroemia speciosa (Indian bloodwood)
 Verschiedene Bäume aus der Gattung Pterocarpus aus Afrika und Asien (Bloodwood), weil aus den verletzten Bäumen ein rotes Exsudat (Kino) austritt, das bald zu krümeligen Tränen verhärten. Dazu zählen etwa Pterocarpus angolensis, Pterocarpus erinaceus, Pterocarpus rotundifolius, Pterocarpus indicus, Pterocarpus officinalis (Dragon's blood, eine Art von Drachenblutharz) und weitere. Das Holz der Pterocarpus-Arten wird im Handel meistens nicht als Bloodwood oder Blutholz bezeichnet, sondern als Padauk, Padouk, Muninga, Amboyna oder Narra.
 Vachellia haematoxylon (Syn.: Acacia haematoxylon) (Blutholz-Akazie)

Siehe auch 
 Eisenholz
 Rosenholz

Literatur 

  

Holzart nach Eigenschaft